Руба́шка:

Одежда 
 Рубашка — предмет одежды.
 Рубашка поло
 Рубашка ночная — вид нижнего белья.
 Рубашка смирительная — стесняющая движения одежда.

В искусстве 
 «Рубашка» — роман Евгения Гришковца.

В технике 
 Рубашка водяная — элемент системы охлаждения; полость, окружающая подверженные сильному нагреву элементы машин, оборудования и наполненная охлаждающей жидкостью.
 Рубашка паровая — камера, окружающая корпус теплообменного аппарата или цилиндр паровой машины, наполненная греющим паром и предназначенная для поддержания температуры стенок корпуса примерно постоянной.
 Рубашка свинцовая пули — в баллистике слой свинца между стальным сердечником и оболочкой пули, предназначенный для придания пуле пластичности (способности деформироваться при врезании в поля нарезов) для предотвращения быстрого износа стенок канала ствола и обеспечения обтюрации.

В строительстве 
 Рубашка железобетонная — наружная оболочка из железобетона, служащая для усиления массивных опор мостов и предохранения их от атмосферных воздействий, сообружаемая на быках или устоях в тех случаях, когда облицовка опор сильно выветрилась, а кладка имеет трещины и находится в ненадёжном состоянии.

В горном деле 
 Рубашка тиксотропная () — слой специального глинистого раствора, заливаемого в зазор между породной стенкой шахтного ствола (котлована) и внешней поверхностью сооружения, предназначенный для снижения сил трения погружаемой конструкции о породу и др..

Персоналии 
 Рубаха, София Петровна (род. 1942) — Герой Социалистического Труда.

Другие 
 Рубашка — рисунок/орнамент на оборотной стороне игральных карт.
 Рубашка-штендер — два небольших рекламных щита, предназначенные для ношения на спине и на груди (см. наружная реклама).

Примечания